Юри Парийыги (; до 1935 года также Parinbak, Parinbach), 2 сентября 1892, Вирумаа — 9 июля 1941, Тарту) — эстонский детский писатель.

Биография 
Родился в семье батрака. Учился в волостной школе Кунда, в 1905–1909 годах — в Раквереской городской школе, в 1929–1931 — на философском факультете Тартуского университета. C 1910 года работал учителем. В 1915–1917 годах участвовал в Первой мировой войне, в 1919–1920 годах был участником Освободительной войны. В 1940—1941 годах работал директором Тартуской учительской семинарии. Один из основателей и член правления  (EAPS).

Писательством начал заниматься в 1912 году. В сборниках рассказов «Цементная фабрика» и «Парни из Яксукюла» Парийыги с немалым мастерством изобразил жизнь детей из беднейших слоёв общества. Парийыги опубликовал также книги: «Из жизни юнги» (1927), «Рождество, рождество!» (1930), «На лыжах в Валласте» (1932), «Наш Эку» (1937) и повесть «Железный парень» (1937). Писал сказки для детей, путевые очерки, критические статьи и фельетоны. Также опубликовал учебники по истории и родному языку. Некоторые его произведения считаются  классикой эстонской юношеской литературы.

7 июля 1941 года задержан НКВД для допроса. В ночь с 8 на 9 июля Парийыги оказался среди 192 человек, расстрелянных в тюрьме города Тарту.

Произведения

Сборники рассказов
1926 —  Semendivabrik  (также Tsemendivabrik)
1927 — Laevapoisi päevilt  
1930 —  Jaksuküla poisid  
1930 —  Jõulud! Jõulud!  
1932 — Suuskadel Vallastesse  
1937 —  Meie Eku 
1939 —  Kulbult Atlandile

Путевые заметки
1929 —  Kevad kutsub 
1929 —  Soome  
1937 —  Alutaguse metsades

Сборник сказок
1937 —  Külaliste leib ja teisi eesti muinasjutte

Повесть
  1937 —  Teraspoiss     (II премия на конкурсе Президента Республики)

Статьи 
 Murdeealiste poiste kirjanduslikud ainevallad ja käsitluslaad. – Eesti Kirjandus, nr.1 1939

Семья 
Сын — эстонский экономист Эндель Парийыги (род. 1929).

Примечания

Ссылки 
 Jüri Parijõgi Eesti biograafilises andmebaasis ISIK
 Sõjaeelse Eesti esseistika ja kirjanduskriitika

Детские писатели Эстонии
Писатели Эстонии
Педагоги Эстонии
Выпускники Тартуского университета
Казнённые писатели
Расстрелянные в Эстонской ССР
Казнённые в 1941 году